Toponímia:
 República Dominicana:
 Samaná, província de la República Dominicana 
 Santa Bárbara de Samaná, capital de la província de Samaná (República Dominicana)
 Península de Samaná
 Cap de Samaná a la península de Samaná (República Dominicana)
 Badia de Samaná
 Serra de Samaná
 Altres:
 Samana (Panjab), ciutat del Panjab, districte de Patiala
 Muntanyes Samana, muntanyes a la Província de la Frontera del Nord-oest (Pakistan)
 Samana Cay, illa de les Bahames 

 Altres:
 Americans de Samaná, grup ètnic dominicà descendent d'esclaus alliberats als Estats Units
 Anglès de Samaná, llengua parlada pels americans de Samaná